Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Nénuphars :

Avenue des Nénuphars à Bruxelles

Avenue des Nénuphars à Bécancour

Rue des Nénuphars à Colmar
 Rue des Nénuphars à La Tranche-sur-Mer
 Avenue des Nénuphars à Nantes
 Avenue des Nénuphars à Saint-Nazaire

Nénuphars Rue